Bystřice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Bystřice (vattendrag i Tjeckien, Karlovy Vary), 
 Bystřice (vattendrag i Tjeckien, Hradec Králové, lat 50,14, long 15,46), 
 Bystřice (vattendrag i Tjeckien, Olomouc, lat 49,60, long 17,28), 
 Bystřice (vattendrag i Tjeckien, Vysočina), 
 Bystřice (ort i Tjeckien, Hradec Králové, lat 50,62, long 15,86), 
 Bystřice (ort i Tjeckien, lat 50,39, long 15,24), 
 Bystřice (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Bystřice (ort i Tjeckien, lat 49,64, long 18,72), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar